3 miejscowości w Polsce: 
 Kłonówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów 
 Kłonówek-Kolonia – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd
 Kłonówek-Wieś (do 2013 Kłonówek) – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd